SMS Fuchs ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Fuchs (1860), ein deutsches Kanonenboot
 SMS Fuchs (1905), ein deutsches Artillerieschulschiff